Koordination (lat. coordinatio) kan være et samarbejde mellem forskellige personer for at nå et fælles mål eller et samspil i en organisation for at nå ønskede mål, hvor forskellige aktiviteter på korrekt vis tilrettes og forbindes.

Fysiologi

Fysiologisk er  koordination nervesystemets  betingede ordnede sammenspil af forskellige muskelgrupper til frembringelse af en tilsigtet bevægelse eller stilling.

Referencer 

Menneskeadfærd
Motorik